Acido isetionico
Dimetilsolfato

Formule molecolari